Зона Европа/Африка — одна из трёх региональных зон в Кубке Федерации. Состоит из группы I (16 сборных), группы II (8 сборных) и группы III (12 сборных).

Группа I 
Место проведения: Syma Event and Congress Centre, Будапешт, Венгрия, хард(i)

Дата: 4-9 февраля 2014

Для ускорения процесса 16 команд разбиты на 4 подгруппы.

4 победителя групп в одноматчевом плей-офф выявят две команды, которые выйдут в плей-офф Мировой группы II, а четыре неудачника групповых раундов определят таким же образом 2 команды, которые отправятся в Группу II зоны Европа/Африка на следующий год.

Подгруппы 

Подгруппа A

 
 Нидерланды получают право сыграть в финале зоны.
 Люксембург вынужден сыграть в дополнительном матче за право остаться на следующий сезон в группе I.

Подгруппа B

 
 Румыния получает право сыграть в финале зоны.
 Латвия вынуждена сыграть в дополнительном матче за право остаться на следующий сезон в группе I.

Подгруппа C

 
 Украина получает право сыграть в финале зоны.
 Словения вынуждена сыграть в дополнительном матче за право остаться на следующий сезон в группе I.

Подгруппа D

 
 Белоруссия получает право сыграть в финале зоны.
 Болгария вынуждена сыграть в дополнительном матче за право остаться на следующий сезон в группе I.

Плей-офф 

 сборные Румынии и Нидерландов переходят в плей-офф Мировой группы II
 сборные Люксембурга и Словении выбывают в группу II зоны Европа/Африка

Группа II 
Место проведения: Siauliai Tennis School, Шяуляй, Литва, хард(i)

Дата: 16 — 19 апреля 2014

Плей-офф 

 сборные Лихтенштейна и Грузии переходят в группу I зоны Европа/Африка
 сборные Черногории и Литвы выбывают в группу III зоны Европа/Африка

Группа III 
Место проведения: Tere Tennis Center, Таллин, Эстония, хард(i)

Дата: 5 — 8 февраля 2014

Плей-офф 

 сборные Эстонии и Ирландии переходят в группу II зоны Европа/Африка.

См. также 
 Кубок Дэвиса 2014. Зона Европа/Африка

Ссылки 
 Официальный сайт 

Европа/Африка